Аладьин — русская фамилия; имеет женскую форму Аладьина.

Известные носители 
 Аладьин, Алексей Фёдорович (1873—1927) — депутат Государственной Думы Российской империи первого созыва.
 Аладьин, Денис Григорьевич — дворянин московский, деятель при царе Михаиле Фёдоровиче.
 Аладьин, Егор Васильевич (1796—1860) — русский издатель, писатель и поэт.
 Аладьин, Иван Маркиянович (1905—1974) — Герой Социалистического Труда.
 Аладьин, Михаил Алексеевич (1868—после 1917) — русский архитектор.

Аладьина 
 Аладьина, Елизавета Васильевна (1810 — после 1867) — русская мемуаристка.